Новосельское сельское поселение — муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Новое Село.

Главой поселения и Главой администрации является Журальская Наталья Анатольевна .

Географические данные 
 Расположение: центральная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Каснянским сельским поселением
 на северо-востоке — с Мещёрским сельским поселением
 на востоке — с Тумановским сельским поселением
 на юго-востоке — с Ермолинским сельским поселением
 на юге — со Степаниковским сельским поселением
 на юго-западе — с Вяземским городским поселением
 на западе — с Андрейковским сельским поселением
 По территории поселения проходят железные дороги Вязьма — Ржев, имеются станции: Фомкино, Новое Село, Кокорево; Москва — Минск, имеются станции: Зубаревка, Комягино, Подъёлки.
По территории поселения проходят автодороги  и  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов.
 Крупные реки: Вязьма, Касня.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года в Новосельское сельское поселение были включены все населённые пункты Каснянского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 44 населённых пункта:

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Вяземского района Смоленской области‎